Duboisia steht für:
 Duboisia,  eine Pflanzengattung
 Duboisia, eine ausgestorbene Säugetiergattung mit der Art Dubois’ Antilope (Duboisia santeng)